Aruanã - peixe
Aruanã (Goiás) - município 
Tartaruga-verde - quelônio também chamado de aruanã
Aruanã (mitologia) - do panteão tupi-guarani

Ver também
 Aruaná

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia